NGC 5591-1
NGC 5591-2